John Grant es un nombre inglés y puede referirse a:

 John Grant, músico y compositor estadounidense.
 John Grant, futbolista profesional escocés.